En Pologne, Perzyny peut désigner :

 Perzyny, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Perzyny, un village de la voïvodie de Sainte-Croix.